Whippet ist der Name:

 einer britischen Hunderasse, siehe Whippet (Hunderasse)
 eines britischen Kavalleriepanzers, siehe Whippet (Panzer)
 einer US-amerikanischen Automarke, siehe Whippet (Automarke)